Lewenton ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Lewenton (1902–1988), deutscher Bauingenieur, Hochschullehrer und Kulturpolitiker
 Ursula Lewenton (* 1938), deutsche Richterin am Oberlandesgericht München und am Bayerischen Verfassungsgerichtshof